Die Schweizerische Centralbahn (SCB) besass unterschiedliche Tenderdampflokomotiven der Bauart Eb 2/4 

 17 Engerth-Stütztender-Dampflokomotiven die zwischen 1857 und 1874 von der Maschinenfabrik Esslingen geliefert wurden: SCB Eb 2/4 (1857)

 5 Tenderlokomotiven mit Zwillings-Verbundmaschine, die 1891 von der Schweizerischen Lokomotivfabrik in Winterthur geliefert wurden: SCB Eb 2/4 (1891)

 15 Tenderlokomotiven mit Zwillingsmaschine, die 1893 von der S.A.C.M in Graffenstaden (10 Stück) und 1896 von der Schweizerischen Lokomotivfabrik in Winterthur (5 Stück) geliefert wurden: SCB Eb 2/4 (1893)